Melgar kan syfta på:

Colombia 

 Melgar (kommun), Tolima, 
 Melgar (ort), Tolima,